Komes („grof”) Nikola (bugarski Никола) bio je bugarski plemić armenskog podrijetla te praotac Dinastije Kometopuli („sinovi grofa”).

Život 
Prema armenskom kroničaru Stjepanu od Tarona, Nikolina obitelj potječe iz armenske pokrajine imenom Derdžan (danas Tercan). Nikola je bio oženjen Ripsime (Hripsime), koja je možda bila kći kralja Ašota II. Armenskog, a imao je posjede na području današnje Sjeverne Makedonije. Par je dobio četvoricu sinova: Davida, Mojsija, Arona i Samuila, koji su znani kao Kometopuli (grčki Kometopouloi = „sinovi komesa”, armenski Komsajagk). 970-ih godina, u vrijeme slabljenja središnje bugarske vlasti, braća su se pobunila protiv Bizantskog Carstva, kojem je Bugarska bila podložna. Nakon smrti braće, Samuilo je uspostavio jaku državu, i vladao sam kao car 997. – 1014. te je dao podići spomenik blizu Prespanskog jezera, kojim je odao počast svojim roditeljima i bratu Davidu.

Obiteljsko stablo

Izvori 
Kazhdan, Alexander (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press. .
Lilie, Ralph-Johannes; Ludwig, Claudia; Zielke, Beate; Pratsch, Thomas (2013). Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit Online. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Nach Vorarbeiten F. Winkelmanns erstellt. De Gruyter.

Prvo Bugarsko Carstvo
Srednjovjekovna Makedonija